Теннисный чемпионат Дубая 2019 (англ. 2019 Dubai Tennis Championships) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Дубае (ОАЭ) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир и среди женщин проходил с 18 по 24 февраля, среди мужчин проходил с 25 января 2019 года по 3 марта 2019 года на хардовых кортах.

Роджер Федерер выиграл свой 100-й в карьере титул в одиночном разряде, ранее среди мужчин это удавалось только Джимми Коннорсу в 1983 году.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Маркос Багдатис
  Рамкумар Раманатан
  Мохамед Сафват
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Корентен Муте
  Ричардас Беранкис
  Егор Герасимов
  Томас Фаббиано
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Илья Ивашко
  Иржи Весёлый

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Фатима Ан-Набхани
  Эжени Бушар
  Сара Эррани
  Саманта Стосур
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Лара Арруабаррена
  Дженнифер Брэди
  Зарина Дияс
  Магдалена Френх
  Луция Градецкая
  Ивана Йорович
  Бернарда Пера
  Чжу Линь
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Далила Якупович
  Штефани Фёгеле
  Полона Херцог

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 11 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Джулия Эльбаба  /  Алёна Фомина 
  Сара Бет Грей  /  Эден Сильва

Ход соревнования

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Пятая группа

Шестая группа

Седьмая группа

Восьмая группа

Парный мужской разряд

Женский Парный разряд

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Дубай
Теннис
Февраль 2019 года
Теннисный чемпионат Дубая